Конде-сюр-Вегр, Конде́-сюр-Вегр, Конде-сюр-Веґр (фр. Condé-sur-Vesgre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. 
 Бершер-сюр-Вегр, Берше́р-сюр-Вегр, Бершер-сюр-Веґр (фр. Berchères-sur-Vesgre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. 
 Пуалле-сюр-Вегр, Пуалле́-сюр-Вегр, Пуалле-сюр-Веґр (фр. Poillé-sur-Vègre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. 
 Фонтене-сюр-Вегр, Фонтене́-сюр-Вегр, Фонтене-сюр-Веґр (фр. Fontenay-sur-Vègre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. 
 Аньєр-сюр-Вегр, Аньє́р-сюр-Вегр, Аньєр-сюр-Веґр (фр. Asnières-sur-Vègre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.